Ве́лизе () — эстонский топоним:

 Велизе — деревня в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Велизе — мыза в уезде Рапламаа, Эстония.
 Велизе — река в Эстонии.